Wilhelm Götze oder Wilhelm Goetze ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Goetze (Mediziner) (1773–1830), deutscher Arzt
 Wilhelm Götze (Jurist) (1792–1876), deutscher Jurist
 Wilhelm Götze (Gutsbesitzer) (1859–1911), deutscher Gutsbesitzer und Gemeindevorsteher
 Wilhelm Götze (Puppenspieler) (1871–1954), deutscher Puppenspieler und Volkskünstler
 Wilhelm Goetze (Admiral) (1873–1954), deutscher Konteradmiral
 Wilhelm Götze (Bildhauer) (1881–??), deutscher Bildhauer und Medailleur 
 Wilhelm Götze (Sprecher) († 1978), deutscher Sprecher